Gaius Sulpicius Galba kan syfta på:

 Gaius Sulpicius Galba (suffektkonsul 5 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Sulpicius Galba (konsul 22), romersk politiker